Le Silver Bridge, dans le comté de Coconino, en Arizona.
 Le Silver Bridge, entre le comté de Gallia et le comté de Mason, respectivement en Ohio et Virginie-Occidentale.